

Musica 
 Comet – gruppo musicale indie rock statunitense
Comet – album dei Bouncing Souls del 2012

Personaggi 
 Comet – personaggio dei fumetti Archie Comics
 Comet – personaggio dei fumetti DC Comics, cavallo centauro legato alle avventure di Superman
 Comet – personaggio dei fumetti Impact Comics
 Comet – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Trasporti 

Comet – carro armato britannico della seconda guerra mondiale
 DH.88 Comet – bimotore da competizione britannico
 DH.106 Comet – aviogetto civile britannico
 P-60 FacelVega – aviogetto Issy les moulineaux

Altro 
 Gruppo Comet – catena di negozi di elettronica italiana
Comet – linguaggio di programmazione
 Comet – modello di imbarcazione a vela
Comet (film)

Pagine correlate 
 Komet

Altri progetti